Die Dunlop British Open Squash Championships 2006 fanden vom 15. bis 18. September 2006 in Nottingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 60.000 US-Dollar. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 32.500 US-Dollar.

Titelverteidiger bei den Herren war Anthony Ricketts, der in diesem Jahr in der ersten Runde gegen Ong Beng Hee in drei Sätzen ausschied. Das Finale gewann Nick Matthew gegen Thierry Lincou mit 11:8, 5:11, 11:4, 9:11 und 11:6. Dies war Matthews erster Titel bei diesem Turnier. Nicol David verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr mit einem Finalsieg gegen Rachael Grinham. Sie besiegte Grinham mit 9:4, 9:1 und 9:4.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils besten acht Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Chris Simpson einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
WSA World Tour 2006/07
2006
Squashturnier in Nottingham